Het seizoen 2003/2004 van AZ was het ??ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Alkmaar. De club kwam voor het zesde opeenvolgende seizoen uit in de Eredivisie, nadat AZ in het voorafgaande seizoen op de tiende plaats was geëindigd in de eindrangschikking. De club stond onder leiding van trainer-coach Co Adriaanse. Onder zijn hoede eindigde de club uiteindelijk op de vijfde plaats in de eindrangschikking, waarmee deelname aan Europees voetbal werd veiliggesteld. In het bekertoernooi strandde AZ voor het derde jaar op rij in de tweede ronde. Ditmaal was sc Heerenveen op 23 september met 3-1 te sterk voor de ploeg uit Alkmaar.

AZ begon de competitie met een 1-0 nederlaag bij Willem II. Daarna begon de ploeg te draaien. FC Twente, Vitesse en sc Heerenveen werden verslagen, waarna op eigen veld tegen Feyenoord een verdienstelijk gelijkspel behaald (2-2), ondanks een rode kaart voor verdediger Peter Wijker. Daarna was de ploeg in Eindhoven met 1-0 te sterk voor PSV dankzij een treffer van Robin Nelisse.
 
Twee weken later beleefde AZ opnieuw een wedstrijd die de geschiedenisboeken in ging, want in Utrecht weten Ali El Khattabi (2x) en Kenneth Perez vanaf de aftrap binnen vier minuten en zeventien seconden driemaal te scoren. Op 25 oktober was AZ zelfs voor één dag koploper na een 4-0 zege op FC Zwolle. 
 
Na de winterstop begon AZ stroef met vier punten uit evenveel duels. Op 11 februari won de ploeg in De Kuip van Feyenoord (0-3). Op 24 april, vier wedstrijden voor het einde van de competitie, verzekerde AZ zich van Europees voetbal door RKC Waalwijk met maar liefst 7-0 versloeg. Adriaanse werd aan het einde van het seizoen uitgeroepen tot Trainer van het Jaar.

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van AZ, die in het seizoen 2002/03 onder leiding van trainer-coach Co Adriaanse als tiende eindigden in de Nederlandse eredivisie.

KNVB-beker

Wedstrijden

2004
AZ